Jahnstraße
Friedrich Ludwig Jahn (1778–1852) war der Begründer der Turnbewegung in Deutschland. Die nach ihm benannte Straße erschließt das Gelände der Turngemeinde Hanau.  

Jakob-Altmaier-Straße (Großauheim) 
Jakob Altmaier (1889–1963) vertrat als Abgeordneter der SPD von 1949 bis zu seinem Tod den Wahlkreis Hanau im Deutschen Bundestag.  

Jakob-Rullmann-Straße (Kesselstadt)
Jakob Rullmann (1807–1884) war von 1869 an bis zu seinem Tod Pfarrer in Kesselstadt, bis 1876 zudem Lokalschulinspektor. Während dieser Zeit widmete er sich der Erforschung der Dorfgeschichte, die er 1881 unter dem Titel Versuch einer Geschichte des Pfarrdorfes Kesselstadt veröffentlichte.  

Jakobusstraße (Großauheim)
 

Jasminweg (Klein-Auheim)
 

Johannes-Eppert-Weg (Steinheim)
Johannes Eppert (1883–1966) war als Metallarbeiter im Mühlheimer Werk der Offenbacher Schraubenindustrie angestellt. Nach dem Zweiten Weltkrieg war er der erste frei gewählte Brandinspektor der Stadt Steinheim. Für sein Engagement wurde er 1961 zum Ehrenbürger seiner Heimatstadt ernannt.

Johannes-Machern-Straße (Steinheim) 
Johannes Machern († 1637) war ein Benediktiner und während des Dreißigjährigen Krieges in Hanau seelsorgerisch tätig.  

Johannes-Neeb-Straße (Steinheim)
Johannes Neeb (1767–1843) war nach seiner Priesterweihe zunächst am kurfürstlichen Gymnasium in Aschaffenburg, später am Lehrstuhl für Logik und Metaphysik der Universität Bonn und an der Centralschule in Mainz tätig. Er war Mitglied des Provinzialrates der Provinz Rheinhessen und der zweiten Kammer der Landstände des Großherzogtums Hessen.
 
Johanneskirchgasse 
Die Johanneskirche ist die erste lutherische Kirche der Stadt. Sie wurde zwischen 1679 und 1691 in der Altstadt in unmittelbarer Nähe zum Schloss errichtet.

Johanneskirchplatz 
siehe: Johanneskirchgasse

John-F.-Kennedy-Straße (Großauheim)
John F. Kennedy (1917–1963) war von 1961 bis zu seiner Ermordung im November 1963 Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. 

Josef-Bautz-Straße (Großauheim) 
Franz Josef Bautz (1874–1953) war 1890 in Saulgau/Oberschwaben einer der Gründer der Erntemaschinenfabrik Bautz AG. Sie ging Ende der 1960er Jahre in der Claas KG auf. 

Josefstraße
 

Julius-Leber-Straße 
Julius Leber (1891–1945) war von 1924 bis 1933 Abgeordneter der SPD im Reichstag. Während der Zeit des Nationalsozialismus war er im Umfeld von Stauffenberg und Moltke einer der führenden Persönlichkeiten in der Widerstandsbewegung gegen Hitler.

Literatur 
 Martin Hoppe: Hanauer Straßennamen. Hanau 1991. ISBN 3-87627-426-5